Джимми Карл Блэк (, урожд. Джеймс Карл Инканиш младший ; 1 февраля 1938 — 1 ноября 2008) — барабанщик и вокалист оригинального состава The Mothers of Invention. С 1964 по 1969 год играл и записывался с группой вплоть до роспуска Фрэнком Заппой оригинального состава.

Музыкальная карьера (1960-е — 1990-е) 
Родившийся в Эль-Пасо, штат Техас, Джимми Карл Блэк был индейского происхождения, что он всегда подчеркивал. Свою ставшую крылатой фразу: «Привет, мальчики и девочки, меня зовут Джимми Карл Блэк и я индеец группы», — он произнес на диске «We’re Only in It for the Money» (1968) (фразу можно услышать в композициях «» и «Concenration Moon»). На обложках дисков Mothers обычно сообщалось, что Блэк отвечал за «ударные, вокал и бедность».
Также он снялся в фильме Фрэнка Заппы 200 Motels, где исполнил песню «Lonesome Cowboy Burt». Джимми Карл Блэк также провёл несколько выступлений с Фрэнком Заппой в 1975 и 1980 годах, а также появился в качестве приглашенного вокалиста на композиции «You Are What You Is» на его альбоме You Are What You Is (1981).
Джимми Карл Блэк о Фрэнке Заппе:

В семидесятые гастролировал вместе с Captain Beefheart & The Magic Band и с Geronimo Black, которую он основал вместе с ещё одним бывшим участником The Mothers, — саксофонистом Банком Гарднером. В восьмидесятые вместе с тем же Банком Гарднером и клавишником Доном Престоном создаёт The Grandmothers с участием прочих музыкантов игравших раньше с Заппой, но группа вскоре распалась. Вскоре Джимми переехал в Остин, где встретился с английским певцом и музыкантом Артуром Брауном. Дуэтом они выпустили альбом, состоящий из классических ритм-н-блюзовых стандартов Black, Brown and Blue и также выступили вместе. В 1993 году Джимми перебрался в Европу, где он реформировал The Grandmothers вместе со своими давними соратниками: Доном Престоном, Банком Гарднером и с новыми участниками; голландским басистом Айнером Блэйдзиппером и итальянским гитаристом Сандро Оливией.

1990-е — 2008 
Джимми Карл Блэк выступал в качестве приглашённого музыканта с Muffin Men (трибьют-группа, основанная в Ливерпуле и исполняющая репертуар Фрэнка Заппы), с Джоном Ларсеном.
В 2001 году участник группы Steely Dan Уолтер Беккер, спросив собравшихся, кто помнит оригинального барабанщика группы The Mothers of Invention, безуспешно пытался номинировать Блэка в Зал славы рок-н-ролла, в качестве одного из основателей данного коллектива.
В 2007 году на аудионосителях вышла автобиография Джимми Карл Блэка по названием The Jimmy Carl Black Story, выпущенная Джоном Ларсеном.
В августе 2008 года у Джимми был диагностирован рак лёгких. Через три месяца, — 1 ноября 2008 года он скончался в Германии в городе Зигсдорф. Концерты памяти Блэка состоялись 9 ноября 2008 года в Bridgehouse II в Лондоне и 7 декабря 2008 года в Crown Valley, штат Калифорния. У него осталась жена Моника, трое сыновей и две дочери.

Хронология коллективов 
 The Keys (1962 — ?)
 The Soul Giants (1964)
 The Mothers of Invention (1964—1969)
 Geronimo Black (1970—1973)
 The Mesilla Valley Loboys (конец 1970-х)
 The Grandmothers (1980)
 Jimmy Carl Black and the Mannish Boys (1987)
 Brown, Black & Blue (совместно с Артуром Брауном) (1988)
 The Jack & Jim Show (совместно с Юджином Чадборном, 1991—1994, 2007)
 The Farrell and Black Band (1995)
 The Muffin Men (1992)
 Sandro Oliva & the Blue Pampurio’s (1996 onwards)
 Jon Larsen's Strange News From Mars Band (2006—2008)

Дискография 
The Mothers of Invention
 Freak Out! (1966)
 Absolutely Free (1967)
 We're Only in It for the Money (1967)
 Cruising with Ruben & the Jets (1968)
 Uncle Meat (1969)
 Mothermania: The Best of the Mothers (1969) − сборник
 Burnt Weeny Sandwich (1970)
 Weasels Ripped My Flesh (1970)
 200 Motels (1971)
 Ahead of Their Time (1993)
Frank Zappa
 Lumpy Gravy (1967)
 Confidential (1974) − концертный альбом
 Remington Electric Razor (1980) − концертный альбом
 You Are What You Is (1981)
 The Supplement Tape (1990) − сборник
 Tis the Season to Be Jelly (1991) − концертный альбом
 The Ark (1991) − концертный альбом
 Our Man in Nirvana (1992) − концертный альбом
 Electric Aunt Jemima (1992) − концертный альбом
 Lost Episodes (1996) − сборник
 Cheap Thrills (1998) − сборник
Сольные работы
 Clearly Classic (1981)
 A Lil' Dab’l Do Ya (1987) − группа Jimmy Carl Black & Mannish Boys
 When Do We Get Paid? (1998)
 Drummin' the Blues (2001)
 Is Singin' the Blues (2002)
 Hamburger Midnight (2002) − группа BEP (Jimmy Carl Black, Roy Estrada and Mike Pini)
 Mercedes Benz (2003) − под названием Jimmy Carl Black & the X-Tra Combo
 Indian Rock Songs from Jimmy Carl Black (2005) − концертный альбом
 How Blue Can You Get? (2006)
 Where’s the $%&#@ Beer? (2008)
 I Just Got in from Texas (2008) − под названиемChris Holzhaus, Jimmy Carl Black & Louis Terrazas
 Can I Borrow a Couple of Bucks Until the End of the Week? (2008)
 I’m Not Living Very Extravagantly, I’ll Tell You for Sure… (2008)
 Where’s My Waitress? (2008)
 If We’d All Been Living in California… (2008)
 Black/Brown/Stone (2009) − под названием Jimmy Carl Black, Steven De Bruyn & Jos Steen
 Live All-Stars (2009) − концертный альбом − под названием Jimmy Carl Black & the Route 66 All-Star Blues Band
 More Rockin' Blues (2009) − под названием Jimmy Carl Black & the Route 66 All-Star Blues Band
 Live in Steinbach (2009) − концертный альбом − под названием Jimmy Carl Black, Mick Pini & Uwe Jesdinsky

Примечания

Ссылки 
 Official site
 Los Angeles Times obituary and biography
 New York Times obituary
 Биография, дискография 

Музыканты The Mothers of Invention
Ударники США
Умершие от рака лёгкого